Diese Liste führt die Mitglieder des Parlaments im westafrikanischen Staates Ghana nach den Wahlen 2004 auf. Die zur Zeit 230 Mitglieder des Parlaments werden in direkter Wahl in etwa gleich großen Wahlbezirken gewählt.

Mitglieder des Parlaments nach den Wahlen 2004 in alphabetischer Reihenfolge:

Siehe auch 
 Politik in Ghana
 Liste ghanaischer Politiker
 Liste der Regierungen Ghanas
 Parlamentswahlen in Ghana 2004

Weblinks 
 alphabetische Liste der Parlamentarier mit Photos

Ghana, Parlament #2004